Charles Pratt, I conte Camden (1714-1794) – giudice e avvocato britannico
 Charles Pratt (1830-1891) – uomo d'affari e filantropo statunitense, padre di Charles Millard Pratt
 Charles E. Pratt (1841-1902) – compositore statunitense
 Charles Clarence Pratt (1854-1916) – politico statunitense
 Charles Millard Pratt (1855-1935) – industriale e filantropo statunitense, figlio dell'omonimo uomo d'affari
 Charles Edward Pratt (1911-1996) – canottiere e architetto canadese e statunitense
 Charles Pratt Jr. (1955) – regista e sceneggiatore statunitense